ADF peut faire référence à :

En art 
American Dance Festival, un festival de danse moderne et de danse contemporaine fondé en 1948 ;
Asian Dub Foundation, un groupe de musique électronique alternative britannique ;

En biologie 
 , l’expression anglaise pour les fibres insolubles dans les détergents acides, une mesure d'analyse en alimentation animale ;
 cofiline, une protéine imposant une torsion supplémentaire à l'actine entraînant sa dépolymérisation ;

Groupes et organisations 
 association de fait, dans certains pays, une association sans personnalité juridique ;
 , une organisation anti gay, basée aux USA, elle est active dans le domaine juridique ;
 Assemblée des départements de France, une association qui représente tous les départements français ;
 Australian Defence Force, une force armée de l’Australie ;
 Forces démocratiques alliées (FDA ; en anglais , ADF), un groupe armé ougandais ;
 Forces de défense de l'Ambazonie (FDA ; en anglais , ADF), un groupe armé séparatiste camerounais

En finance 
 franc andorran, l'ancienne monnaie andorrane ;

Dans la technologie 
 , un format de fichier Amiga ;
automatic direction finder, un type de radiocompas ;
, l’expression anglaise pour l’alimentateur automatique de documents, le chargeur de document d'une imprimante ;
 Oracle Application Development Framework, un framework Java.